Jedi históriák (Tales of the Jedi): A Star Wars univerzumban játszódó, nyolc egybefüggő történetből álló képregénysorozatot Kevin J. Anderson és Tom Veicht írták. 1993. októbere és 1998. novembere között képregényfüzetekben, 1997. augusztusa és 2001. júliusa között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2007. októbere és 2008. áprilisa között Omnibus képregényekben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg az első történet: A Sithek aranykora gyűjteményes képregényben 2007 októberében, majd a második történet: A Sith birodalom bukása 2008. áprilisa és decembere között képregényfüzetekben. A Jedi históriák történetei 5000 és 3986 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Kiadványok

A Sithek aranykora

A Sith Birodalom bukása

Ulic Qel Droma és az Onderon-i fenevad háborúk

Nomi Sunrider története

A Freedon Nadd felkelés

A Sith Sötét Nagyurai

A Sith háború

Megváltás

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények